Boguti (Cetinje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Cetinje
 Boguti (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica